Paranormal — двадцать седьмой студийный альбом американского рок-певца Элиса Купера, изданный в 2017 году.

Список композиций

Участники записи 
Музыканты
 Элис Купер — вокал
 Томми Хенриксен — гитара (1—10, 12—18), бэк-вокал
 Томми Денандер — гитара
 Роджер Гловер — бас-гитара (1)
 Джимми Ли Слоас — бас-гитара
 Деннис Данауэй — бас-гитара (3, 9—12)
 Ларри Маллен-младший — ударные (1—8, 10)
 Билли Гиббонс — гитара (5)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Элиса Купера
Альбомы earMUSIC
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином